Robert Wauchope puede hacer referencia a:
 Robert Wauchope (1788-1862), marino británico.
 Robert Wauchope (1909-1979), arqueólogo y antropólogo estadounidense.